Milan steht für:

 ein Individuum aus der Greifvogelgattung Milane 
 Milan (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 MILAN, Waffensystem 
 Milan (Computer), Atari-Computernachbau
 Codename eines Computers ohne herkömmliche Eingabegeräte, siehe Microsoft PixelSense
 MB Wasserburg (ursprünglich Milan), ein Motorboot der Deutschen Bundesbahn auf dem Bodensee
 ein deutscher Motorsegler, siehe Scheibe SFS 31
 ein Flugzeugtyp als Variante der Mirage III, siehe Dassault Mirage III #Milan
 Mercury Milan, Pkw-Modell des Ford-Konzerns
 den Fußballverein AC Mailand

Filme:
 Milan (1942), bengalischer Film von Jyotish Bannerjee
 Milan (1958), Bollywoodfilm von Kedar Kapoor
 Milan (1967), Bollywoodfilm von Adurthi Subba Rao
 Milan (1995), Bollywoodfilm von Mahesh Bhatt
 Milan (2004), englischer Film von Olivia M. Lamasan
 Milan (2007), serbischer Kurzfilm von Michaela Kezele

Milan oder Milán ist der Name folgender Orte:
 Mailand, im lombardischen Dialekt

in Kanada:
 Milan (Québec)

in Kolumbien:
 Milán (Caquetá)

in den Vereinigten Staaten:
 Milan (Georgia), im Dodge und im Telfair County
 Milan (Illinois), im Rock Island County
 Milan (Indiana), im Ripley County
 Milan (Kansas), im Sumner County
 Milan (Michigan), im Monroe und im Washtenaw County
 Milan (Minnesota), im Chippewa County
 Milan (Missouri), im Sullivan County
 Milan (New Hampshire), im Coös County
 Milan (New Mexico), im Cibola County
 Milan (New York), im Dutchess County
 Milan (Ohio), im Erie und im Huron County
 Milan (Tennessee), im Gibson County
 Milan (Wisconsin), im Marathon County

Berge:
 Milan Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Milan Rock, Felsvorsprung im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Milan oder Milán ist der Familienname folgender Personen:
 Adele Milan-Doré (1869–1918), österreichische Schauspielerin, siehe Adele Doré
 Anne Marie Milan Desguillons (1753–1829), französische Schauspielerin
 Diego Milán (* 1985), spanischer Radrennfahrer
 Emil Milan (1859–1917), deutscher Schauspieler, Rezitator und Regisseur
 Francisco de Paula Milán (1821–1883), Offizier der mexikanischen Armee
 Jonathan Milan (* 2000), italienischer Radsportler 
 Lita Milan (* 1933), US-amerikanische Schauspielerin
 Luigi Milan (* 1937), italienischer Fußballspieler
 Luis Milán (um 1500–um 1561), katalanischer Renaissance-Komponist, Vihuelist und Musikpädagoge
 Markus Wölbitsch-Milan (* 1982), österreichischer Unternehmensberater und Landesgeschäftsführer der ÖVP-Wien
 Maurizio Milan (* 1952), italienischer Ingenieur
 Victor Milán (1954–2018), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller

Siehe auch:
 Milan Township
 Milian
 Millan
 Milovan
 Miljan